

Geografia
 Alli – fiume della Calabria, in Italia

Persone
 Dele Alli – calciatore inglese
 Paolo Alli – politico italiano
 Yusuf Alli – ex lunghista nigeriano